Courtney Campbell peut désigner :
 Courtney Campbell (1965-), coureur américain d'ultra-trail ;
 Courtney Campbell (1968-), arbitre jamaïcain de football.